Dura (gênero)
Língua dura

Localidades

Dura (Hebron)

Desambiguação